Нурмела () — финская фамилия. Известные носители:

 Нурмела, Ансельми (род. 1996) — финский футболист.
 Нурмела, Мика (род. 1971) — финский футболист.
 Нурмела, Суло (1908—1999) — финский лыжник, олимпийский чемпион.
 Нурмела, Тапио (род. 1975) — финский двоеборец, чемпион мира.